Z1 – mechaniczny komputer zerowej generacji,
 Z1 – pierwsza czeska komercyjna stacja informacyjna,
 Z1 Leberecht Maass – niemiecki niszczyciel,
 BMW Z1 – samochód zbudowany w marcu 1989 r.,
 Minolta Dimage Z1 – model aparatu cyfrowego marki Minolta,